Dalgarno est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Alexander Dalgarno (1928-2015), physicien et astronome britannique
 (1909-1980), femme politique australienne
 (né en 1967), joueur canadien de hockey sur glace
George Dalgarno (c. 1616-1687), intellectuel et linguiste écossais
 (né en 1987), joueur canadienne de crosse
 (1910-2001), artiste australien

Voir aussi
(6941) Dalgarno, astéroïde de la Ceinture principale
Séquence de Shine-Dalgarno, séquence de nucléotides sur les ARN messagers

Homonymie de patronyme